Koellreuter ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Koellreuter (* 1947), Schweizer Politiker, 1991–2003 Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
 Isabel Koellreuter (* 1974), Schweizer Historikerin

Siehe auch:
 Koellreutter